Yuma County (Arizona)
 Yuma County (Colorado)